Брагадіру () — місто в Румунії, у повіті Ілфов.
 Брагадіру () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Брагадіру () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Брагадіру.